6-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу прошёл в 1996-1997 годах с участием 16 команд. Чемпионом во второй раз подряд и в третий в сумме стал бакинский «Нефтчи».

Итоговая таблица

Ссылки 
 Официальный сайт АФФА — Ассоциации Футбольных Федераций Азербайджана
 Официальный сайт ПФЛ — Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана
 Чемпионат Азербайджана на сайте www.rsssf.com
 На сайте WildStat

Азербайджан
Азербайджан
Чемпионат Азербайджана по футболу
Спорт в Азербайджане в 1996 году
Спорт в Азербайджане в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997